Pomník Bedřicha Smetany je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

Pomníky
 Pomník Bedřicha Smetany (Havlíčkův Brod) – v parku Budoucnost
 Pomník Bedřicha Smetany (Hořice) – první pomník Bedřicha Smetany
 Pomník Bedřicha Smetany (Jabkenice) – v zahradě u myslivny
 Pomník Bedřicha Smetany (Karlovy Vary) – sady u Poštovního dvora
 Pomník Bedřicha Smetany (Kladno) – Dvořákovy sady
 Pomník Bedřicha Smetany (Litomyšl) – Smetanovo náměstí
 Pomník Bedřicha Smetany (Mladá Boleslav) – u magistrátu
 Pomník Bedřicha Smetany (Nová Včelnice) – prostranství před školou
 Pomník Bedřicha Smetany (Nové Město nad Metují) – Husova náměstí
 Pomník Bedřicha Smetany (Nový Bor) – Smetanovy sady
 Pomník Bedřicha Smetany (Olomouc) – Smetanovy sady
 Pomník Bedřicha Smetany (Plzeň) – Smetanovy sady 
 Pomník Bedřicha Smetany (Plasy) – Plzeňská ulice
 Pomník Bedřicha Smetany (Praha) – Novotného lávka
 Pomník Bedřicha Smetany (Vyškov) – v Městském parku

Sochy
 Socha Bedřicha Smetany (Mladá Boleslav) – v areálu volnočasových aktivit
 Socha Bedřicha Smetany (Prostějov) – Přikrylovo náměstí

Busty
 Busta Bedřicha Smetany (Růžkovy Lhotice) – ve výklenku jižního průčelí budovy Muzea Podblanicka